Taucher steht für:
 Taucherwald (auch Taucher), Wald in der Nähe des Ortes Uhyst am Taucher, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Der Taucher, Ballade von Friedrich Schiller (1797)
 Der Taucher (2019), österreichischer Spielfilm von Günter Schwaiger
 DJ Taucher (Ralph Armand Beck; * 1966), deutscher DJ
 Cartesischer Taucher, Hohlkörper zur Druckmessung in Flüssigkeiten

Taucher steht als historische Zusammenfassung für folgende Gruppen der Vögel:
 Lappentaucher, Familie und Ordnung
 Seetaucher, Gattung, Familie und Ordnung

Taucher ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Taucher (1863–1933), deutscher Politiker
 Josef Taucher (Maler) (1948–2022), österreichischer Maler und Bildhauer
 Josef Taucher (* 1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Konrad Taucher (1873–1950), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Taucher (1892–1962), österreichischer Ökonom, Hochschullehrer und Minister
 Wolfgang Taucher (Jurist) (* 1963), österreichischer Jurist, Direktor des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl
 Wolfgang Taucher (* 1989), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Taucha, Stadt in Sachsen
 Taucha (Hohenmölsen), Stadtteil von Hohenmölsen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Tauchner
 Tauchen (Begriffsklärung)
 Tauchert
 Daucher
 Die Tiefseetaucher
 Sturmtaucher, Gattung der Sturmvögel